Собрал () :

 Собрал — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Собрал — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сеара.
 Собрал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Каррегал-ду-Сал.
 Собрал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу. Является составной частью муниципалитета Мортагуа.
 Собрал — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Олейруш.

Персоналии 
 Собрал, Ренату (род. 1975) — бразильский боец смешанных единоборств.
 Собрал, Салвадор (род. 1989) — португальский певец, победитель Евровидения-2017 с песней «Amar pelos dois».